Alaftargil ist der Familienname folgender Personen:
 Arif Alaftargil (* 1973), türkischer Skirennläufer
 Atakan Alaftargil (* 1976), türkischer Skirennläufer